Il Gruppo 1 delle qualificazioni al campionato europeo di calcio 1984 ha incluso quattro squadre e vide la vittoria finale del  che ebbe accesso alla fase finale.

Classifica

Incontri

Classifica marcatori
4 reti

 Erwin Vandenbergh
 Joachim Streich

3 reti
 François Van der Elst

2 reti

 Ludo Coeck
 Kenny Dalglish
 Charlie Nicholas
 John Wark
 Andy Egli

1 rete

 Jan Ceulemans
 Franky Vercauteren
 Rainer Ernst
 Ronald Kreer
 Hans Richter
 Eamonn Bannon
 Paul Sturrock
 Jean-Paul Brigger
 Alain Geiger
 Heinz Hermann
 Marco Schällibaum
 Claudio Sulser

autoreti
 Heinz Lüdi (pro )

Collegamenti esterni
1984 UEFA European Championship Standings - Preliminary Round - Group 1 su uefa.com

 Q